Миёко Ватаи (; ) — японская шахматистка, международный мастер среди женщин (1994). Международный арбитр (1983). По профессии — фармацевт.

В составе сборной Японии участница двенадцати Олимпиад (1972—1986, 1996—2002). Участница межзонального турнира в Аликанте (1979).

Была замужем за Робертом Фишером.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Японии